(678) Фредегонда () — астероид главного пояса, который относится к спектральному классу X. Он был открыт 22 января 1909 года немецким астрономом  в Обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль. Назван в честь королевы франков Фредегонды. Тиссеранов параметр относительно Юпитера — 3,386.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км